Casaubon ist der Nachname von mehreren Personen:

Isaac Casaubon (1559–1614), klassischer Gelehrter, Protestant, Humanist 
Méric Casaubon (1599–1671), englischer Autor und Gelehrter